Haus Horst (Bocholt)
 Haus Horst (Essen)
 Haus Horst (Heek)
 Haus Horst (Hilden)
 Haus Horst (Kalkar)
 Haus Horst (Mönchengladbach) - Mönchengladbach-Giesenkirchen
 Haus Horst (Mosel)
 Schloss Horst - Gelsenkirchen